hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) w USA, w stanie Wyoming